099  Papa Pascoal I ou São Pascoal I  ~ (817 - 824)
 162  Papa Pascoal II  ~ (1099-1118) O.Cist.

Antipapas 
 Antipapa Pascoal I
 Antipapa Pascoal III

Desambiguações de papas